Оябе (Тояма)
Річка Оябе